Bissonnette ist der Familienname folgender Personen:

 Big Bill Bissonnette (1937–2018), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Paul Bissonnette (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler